Jean Laforgue (1782-1852), universitaire et arrangeur français des Mémoires de Casanova.
 Jean Laforgue (?-?), directeur de la libraire Mollat jusqu'en 1990, puis de Virgin Bordeaux.
 Jean Laforgue (?-?), architecte, contributeur à L'Histoire de Poussan.